Knieberg ist der Name von geographischen Objekten:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Col Quaternà (deutsch Knieberg), 2.503 m, in den Karnischen Alpen, Comelico Superiore, Provinz Belluno, Italien
 Knieberg (Harz), 556,0 m, im Harz, nahe Sankt Andreasberg (Braunlage), Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Knieberg (Thüringer Wald), 508,2 m, im Thüringer Wald, bei Ilmenau, Ortsteil Langewiesen, Ilm-Kreis, Thüringen
 Knieberg (Unkeroda), 375,6 m, im Salzunger Werrabergland, bei Wolfsburg-Unkeroda, Wartburgkreis, Thüringen
 Knieberg (Teutoburger Wald), 365,1 m, im Teutoburger Wald, bei Leopoldstal (Horn-Bad Meinberg), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen

Ortschaft:
 Knieberg (Gemeinde Ybbsitz), Ortsteil der Marktgemeinde Ybbsitz, Bezirk Amstetten, Niederösterreich